Peter Gruber puede ser:
El matemático austríaco Peter Manfred Gruber, nacido en 1941.
El hombre de finanzas, magnate y filántropo húngaro Peter Gruber, nacido en Budapest en 1929, que creó en 1993 la Fundación Peter y Patricia Gruber que otorga los Premios Gruber.
El futbolista alemán Peter Gruber, nacido en 1952.